Владимир Михайлович Ломинога (1936 — 2020) — советский работник сельского хозяйства, рисовод и кукурузовод, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 16 декабря 1936 года в поселке Юловский Сальского района Ростовской области.
 
Трудовую деятельность начал в мае 1952 года трактористом в конезаводе имени С. М. Буденного. С 1967 года, после реорганизации конезавода, работал механизатором рисосовхоза «Северный» Сальского района — звеньевым по выращиванию риса, затем возглавлял кормодобывающее звено. После того, как в 1976 году Ломинога возглавил кукурузоводческое звено, урожайность кукурузы в хозяйстве, до того составлявшая  с гектара, выросла сначала до  а затем и  центнеров с гектара. За годы одиннадцатой пятилетки (1981—1985 годы), применяя передовые методы выращивания кукурузы на зерно, его звено получало в среднем по  с гектара в сухом зерне, что было значительно выше показателей не только по хозяйству, но и по всей области. На протяжении четырёх лет подряд за получение рекордных урожаев кукурузы звено завоевало областной переходящий приз «Золотой початок».

После выхода на пенсию находился на заслуженном отдыхе. Торжественно отмечалось его 75-летие.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года за выдающиеся производственные достижения, успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств и проявленную трудовую доблесть Ломиноге Владимиру Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждён орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, многими медалями.
 Лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Почетный гражданин города Сальска и Сальского района (2005).
 Почетный работник агропромышленного комплекса Ростовской области (2006).

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Ссылки 

Рисоводы
Кукурузоводы СССР